Джордж Карлос Уилер (, 1897 год — 1991 год) — крупный американский мирмеколог, энтомолог, профессор, работал в Сиракузском университете, Университете Северной Дакоты, Университете Невады в Рино, крупнейший в мире специалист по личинкам муравьёв.

Биография 
Родился в 1897 году. Обучался в Rice Institute в штате Техас (США), работал под руководством крупного американского биолога Джулиана Хаксли и будущего нобелевского лауреата профессора Германа Джозефа Мёллера. В 1918 году получил степень бакалавра, после чего был принят в Bussey Institution при Harvard University (Кэмбридж, штат Массачусетс). Он изучал энтомологию и в 1920 году получил степень магистра наук, а в 1921 году — степень доктора наук (Ph.D).

Получив докторскую степень по энтомологии, Уилер с 1921 по 1926 годы работал инструктором и доцентом в Сиракузском университете в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк). После этого он присоединился к Университет Северной Дакоты, где он продолжал работать на протяжении всей своей карьеры, занимая такие должности, как профессор биологии (1926—1965), заведующий кафедрой биологии (1926—1963) и профессор университета.

Уилер начал изучать муравьёв на исследовательской станции острова Барро Колорадо в Панамском канале в 1924 году, куда его пригласил Уильям Мортон Уилер, который обучал его в Гарварде вместе с Чарльзом Томасом Брюсом. Он много работал над анализом морфологии и таксономии личинок муравьев, а также изучал муравьев Северной Дакоты и пустыни.

Уилер ушел в отставку в 1967 году. Университет Северной Дакоты назначил его заслуженным профессором биологии. Он также получил звание научного сотрудника Института исследований пустыни в университете Невады.

Личная жизнь 
Первый раз женился на исследовательнице Эстер Холл (D.Sc. Esther Hall), которая умерла в 1944 году. В 1946 году он был вторично женат на Джанет Норрис Уилер (Jeanette Norris Wheeler) с которой они вместе опубликовали множество совместных научных статей.
Умер в 1991 году.

Основные труды

Книги и монографии 
 The Ants of North Dakota. — Grand Forks, University of North Dakota, 1963. viii, 326 pages (George C Wheeler; Jeanette Wheeler)
 The amphibians and reptiles of North Dakota. — Grand Forks, University of North Dakota, [1966]. vii, 104 pages (George C Wheeler; Jeanette Wheeler)
 The Ants of Deep Canyon. — Palm Desert, Philip L. Boyd Deep Canyon Desert Research Center, University of California, Riverside, 1973. xiii, 162 pages (George C Wheeler; Jeanette Wheeler)
 Ant larvae : review and synthesis. — Washington : Entomological Society of Washington, 1976. v, 108 pages (George C Wheeler; Jeanette Wheeler)
 The Ants of Nevada. — Los Angeles: Natural History Museum of Los Angeles County, 1986. vii, 138 pages (George C Wheeler; Jeanette Wheeler)
 Advances in myrmecology. — Leiden ; New York : E.J. Brill, 1988. xxvii, 551 pages (James C Trager; George C Wheeler, ed.) ISBN 0916846385

Статьи 
 Wheeler, G. C. 1928. The larva of Leptanilla (Hym.: Formicidae). Psyche (Camb.) 35: 85—91
 Wheeler, G. C. 1943. The larvae of the army ants. Ann. Entomol. Soc. Am. 36: 319—332
 Wheeler, G. C. 1949 [1948]. The larvae of the fungus-growing ants. Am. Midl. Nat. 40: 664—689
 Wheeler, G. C. 1950. Ant larvae of the subfamily Cerapachyinae. Psyche (Camb.) 57: 102—113
 Wheeler, G. C. 1956. Myrmecological orthoepy and onomatology. Grand Forks, North Dakota: published by the author (printed by University of North Dakota Press), 22 pp. [1956]
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1951. The ant larvae of the subfamily Dolichoderinae. Proc. Entomol. Soc. Wash. 53: 169—210
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1952a. The ant larvae of the subfamily Ponerinae — Part I. Am. Midl. Nat. 48: 111—144
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1952b. The ant larvae of the myrmicine tribe Crematogastrini. J. Wash. Acad. Sci. 42: 248—262
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1952c. The ant larvae of the subfamily Ponerinae — Part II. Am. Midl. Nat. 48: 604—672
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1953a [1952]. The ant larvae of the myrmicine tribe Myrmicini. Psyche (Camb.) 59: 105—125
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1953b. The ant larvae of the myrmicine tribe Pheidolini (Hymenoptera, Formicidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. 55: 49—84
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1953c. The ant larvae of the subfamily Formicinae. Ann. Entomol. Soc. Am. 46: 126—171
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1953d. The ant larvae of the myrmicine tribes Melissotarsini, Metaponini, Myrmicariini, and Cardiocondylini. J. Wash. Acad. Sci. 43: 185—189
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1953e. The ant larvae of the subfamily Formicinae. Part II. Ann. Entomol. Soc. Am. 46: 175—217
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1954a [1953]. The ant larvae of the myrmicine tribe Pheidologetini. Psyche (Camb.) 60: 129—147
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1954b. The ant larvae of the myrmicine tribes Cataulacini and Cephalotini. J. Wash. Acad. Sci. 44: 149—157
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1954c. The ant larvae of the myrmicine tribe Myrmecinini (Hymenoptera). Proc. Entomol. Soc. Wash. 56: 126—138
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1954d. The ant larvae of the myrmicine tribes Meranoplini, Ochetomyrmicini and Tetramoriini. Am. Midl. Nat. 52: 443—452
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1955a [1954]. The ant larvae of the myrmicine tribes Basicerotini and Dacetini. Psyche (Camb.) 61: 111—145
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1955b. The ant larvae of the myrmicine tribe Leptothoracini. Ann. Entomol. Soc. Am. 48: 17—29
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1955c. The ant larvae of the myrmicine tribe Solenopsidini. Am. Midl. Nat. 54: 119—141
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1956. The ant larvae of the subfamily Pseudomyrmecinae (Hymenoptera: Formicidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 49: 374—398
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1957a. The larva of the ant genus Dacetinops Brown and Wilson. Breviora 78: 1—4
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1957b. The larva of Simopelta (Hymenoptera: Formicidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. 59: 191—194
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1959b. The larva of Paramyrmica (Hymenoptera: Formicidae). J. Tenn. Acad. Sci. 34: 219—220
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1960a. The ant larvae of the subfamily Myrmicinae. Ann. Entomol. Soc. Am. 53: 98—110
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1960b. Supplementary studies on the larvae of the Myrmicinae (Hymenoptera: Formicidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. 62: 1—32
 Wheeler, G.C.& J.Wheeler 1960c. Techniques for the Study of Ant Larvae. Psyche 67 (4):87—94
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1964a. The ant larvae of the subfamily Cerapachyinae: supplement. Proc. Entomol. Soc. Wash. 66: 65—71
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1964b. The ant larvae of the subfamily Ponerinae: supplement. Ann. Entomol. Soc. Am. 57: 443—462
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1964c. The ant larvae of the subfamily Dorylinae: supplement. Proc. Entomol. Soc. Wash. 66: 129—137
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1965b. The ant larvae of the subfamily Leptanillinae (Hymenoptera, Formicidae). Psyche (Camb.) 72: 24—34
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1966. Ant larva of the subfamily Dolichoderinae: supplement. Ann. Entomol. Soc. Am. 59: 726—732
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1968a. The ant larvae of the subfamily Formicinae (Hymenoptera: Formicidae): supplement. Ann. Entomol. Soc. Am. 61: 205—222
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1970c. Ant larvae of the subfamily Formicinae: second supplement. Ann. Entomol. Soc. Am. 63: 648—656
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1971a [1970]. The larva of Apomyrma (Hymenoptera: Formicidae). Psyche (Camb.) 77: 276—279
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1971b. Ant larvae of the subfamily Ponerinae: second supplement. Ann. Entomol. Soc. Am. 6 64: 1197—1217
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1971c. The larvae of the ant genus Bothroponera (Hymenoptera: Formicidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. 73: 386—394
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1971d. Ant larvae of the subfamily Myrmeciinae (Hymenoptera: Formicidae). Pan-Pac. Entomol. 47: 245—256
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1972a. The subfamilies of Formicidae. Proc. Entomol. Soc. Wash. 74: 35—45
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1972b. Ant larvae of the subfamily Myrmicinae: second supplement on the tribes Myrmicini and Pheidolini. J. Ga. Entomol. Soc. 7: 233—246
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1973a. The ant larvae of six tribes: second supplement (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). J. Ga. Entomol. Soc. 8: 27—39
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1973b. Ant larvae of four tribes: second supplement (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Psyche (Camb.) 80: 70—82
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1973c. The ant larvae of the tribes Basicerotini and Dacetini: second supplement (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Pan-Pac. Entomol. 49: 207—214
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1973d. Supplementary studies on ant larvae: Cerapachyinae, Pseudomyrmecinae and Myrmicinae. Psyche (Camb.) 80: 204—211
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1974a. Ant larvae of the subfamily Formicinae: third supplement. J. Ga. Entomol. Soc. 9: 59—64
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1974b [1973]. Ant larvae of the subfamily Dolichoderinae: second supplement (Hymenoptera: Formicidae). Pan-Pac. Entomol. 49: 396—401
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1974c. Ant larvae of the subfamily Dorylinae: second supplement (Hymenoptera: Formicidae). J. Kans. Entomol. Soc. 47: 166—172
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1974d. Ant larvae of the myrmicine tribe Attini: second supplement (Hymenoptera: Formicidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. 76: 76—81
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1974e. Supplementary studies on ant larvae: Teratomyrmex. Psyche (Camb.) 81: 38—41
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1974f. Supplementary studies on ant larvae: Simopone and Turneria. J. N. Y. Entomol. Soc. 82: 103—105
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1974g. Ant larvae of the subfamily Ponerinae: third supplement (Hymenoptera: Formicidae). Proc. Entomol. Soc. Wash. 76: 278—281
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1976a. Supplementary studies on ant larvae: Ponerinae. Trans. Am. Entomol. Soc. 102: 41—64
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1977a. Supplementary studies on ant larvae: Myrmicinae. Trans. Am. Entomol. Soc. 103: 581—602
 Wheeler, G.C.; Wheeler, J. 1978. Mountain ants of Nevada. Great Basin Naturalist 38: 379—396
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1980. Supplementary studies on ant larvae: Ponerinae, Myrmicinae and Formicinae. Trans. Am. Entomol. Soc. 106: 527—545
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1982b. Supplementary studies on ant larvae: Formicinae (Hymenoptera: Formicidae). Psyche (Camb.) 89: 175—181
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1983a. Supplementary studies on ant larvae: Myrmicinae. Trans. Am. Entomol. Soc. 108: 601—610
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1984a. The larvae of the army ants (Hymenoptera: Formicidae): a revision. J. Kans. Entomol. Soc. 57: 263—275
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1984b. Myrmecological orthoepy and onomatology. (2nd edition.). Grand Forks, North Dakota: published by the authors, 20 pp
 Wheeler, G. C. and J. Wheeler. 1985a. A checklist of Texas ants. The Prairie Naturalist 17(2): 49—64.
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1985b. A simplified conspectus of the Formicidae. Trans. Am. Entomol. Soc. 111: 255—264
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1986a [1985]. The larva of Dinoponera (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae). Psyche (Camb.) 92: 387—39
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1986b [1985]. The larva of Proatta (Hymenoptera: Formicidae). Psyche (Camb.) 92: 447—450
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1986c. Supplementary studies of ant larvae: Ponerinae. Trans. Am. Entomol. Soc. 112: 85—94
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1986d. Supplementary studies on ant larvae: Formicinae (Hymenoptera: Formicidae). J. N. Y. Entomol. Soc. 94: 331—341
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1986f. Supplementary studies on ant larvae: Myrmicinae (Hymenoptera: Formicidae). J. N. Y. Entomol. Soc. 94: 489—499
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1986g. The ants of Nevada. Los Angeles: Natural History Museum of Los Angeles County, vii + 138 pp.
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1987a [1986]. Young larvae of Eciton (Hymenoptera: Formicidae: Dorylinae). Psyche (Camb.) 93: 341—349
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1988b [1987]. Young larvae of Veromessor pergandei (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Psyche (Camb.) 94: 303—307
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1988c. The larva of Notostigma (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae). J. N. Y. Entomol. Soc. 96: 355—358
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1988e. A checklist of the ants of Wyoming (Hymenoptera: Formicidae). Insecta Mundi 2:231—239.
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1988d. A checklist of the ants of Montana. Psyche (Cambridge) 95:101—114.
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1990a [1989]. Notes on ant larvae. Trans. Am. Entomol. Soc. 115: 457—473
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1990b. Larvae of the formicine ant genus Polyrhachis. Trans. Am. Entomol. Soc. 116: 753—767
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1991a. The larva of Blepharidatta (Hymenoptera: Formicidae). J. N. Y. Entomol. Soc. 99: 132—137
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1991b. Instars of three ant species. Psyche (Camb.) 98: 89—99 
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J.; Kannowski, P. B. 1994. Checkist of ants of Michigan (Hymenoptera: Formicidae). Great Lakes Entomol. 26: 297—310
 Wheeler, G. C.; Wheeler, J.; Taylor, R. W. 1980. The larval and egg stages of the primitive ant Nothomyrmecia macrops Clark (Hymenoptera: Formicidae). J. Aust. Entomol. Soc. 19: 131—137
 Wilson, E. O.; Eisner, T.; Wheeler, G. C.; Wheeler, J. 1956. Aneuretus simoni Emery, a major link in ant evolution. Bull. Mus. Comp. Zool. 115: 81—99.

Примечания

Ссылки 
 Guide to the George C. Wheeler Correspondence, Scrapbook, and Biology Lecture and Laboratory Notes, 1915—1957 (Woodson Research Center, Fondren Library, Rice University, Houston, TX, USA)

Энтомологи США
Мирмекологи
Выпускники Университета Райса
Выпускники Гарвардского университета